Skupina Honicích psů II (také známá jako Skupina galaxií M 106) je jedna z mnoha skupin galaxií tvořících Místní nadkupu galaxií. Nachází se v souhvězdí Honicích psů a od Země je vzdálená asi 26,1 milionů světelných let.
Hlavním členem této skupiny je spirální galaxie Messier 106.

Členové Skupiny Honicích psů II 
Skupina Honicích psů II leží přímo za Skupinou Honicích psů I, takže se dá pouze obtížně určit, která galaxie patří do které skupiny. Následující tabulka ukazuje běžně uznávané členy Skupiny Honicích psů II.

Galerie obrázků

Související články 
 Skupina Honicích psů I - skupina galaxií, která sousedí se skupinou galaxií Honicích psů II a při pohledu ze Země se s ní překrývá
 Skupina galaxií Velká medvědice - také se skupinou galaxií Honicích psů II sousedí, ale leží dále od Země

Reference

Externí odkazy 
 
 
 
 
 

 
Skupiny galaxií
Galaxie v souhvězdí Honicích psů